— японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи. Настоящее имя — Масаока Цунэнори ().

Биография 
Цунэнори родился в городе Мацуяма провинции Иё (ныне префектура Эхиме) в семье небогатого отставного самурая. В восьмилетнем возрасте, обучаясь в приходской школе при местном храме, принял решение стать учёным-филологом. Свои первые стихи и прозу начал писать уже с двенадцатилетнего возраста. Окончив среднюю школу, в 1883 году он отправился в Токио, где взял себе литературный псевдоним Сики (горная кукушка яп.子規-ほととぎす
(hototogisu))- птица, у которой, согласно поверью при пении идет горлом кровь. На тот момент, он уже 4 года боролся с туберкулезом. В 1890 году поступил в Токийский императорский университет на факультет литературы.

С 1892 года Сики полностью посвятил себя сочинению хайку, а также начал писать статьи о традиционной поэзии. Выдвинул принцип «отражения жизни» (сясей яп.写生) как основополагающий компонент поэтики объективного реализма. В 1893 году он опубликовал серию статей «Беседы о Басё», в которых, критикуя обожествлённый образ Мацуо Басё, призывал к обновлению традиционных форм японской поэзии — танка и хайку. Весной 1895 года Сики отправился корреспондентом в Китай на японо-китайскую войну.

Вернувшись в Мацуяму, Сики сформировал круг единомышленников, а также основал собственную школу хайку. Впоследствии поэтическое общество приняло название «Хототогису»(кукушка) и заняло господствующее положение в мире хайку, которое сохранило и поныне.

Масаока Сики большую часть жизни страдал от болезней и последние годы провёл в постели. Скончался он 19 сентября 1902 года в возрасте 35 лет от туберкулёза. Его личность и творчество оказали огромное влияние на поэтов танка и хайку XX в.

См. также 
 Хайку
 Сясэй

Примечания

Ссылки 
 Плеханов Илья Сергеевич. Переводы хайку Масаока Сики 
 Selected Poems (haiku and tanka) of Masaoka Shiki, Translated by Janine Beichman

Сочинения 
 Масаока Сики. Стихи и проза / Пер. с яп., предисл. и коммент А. А. Долина. СПб.: Гиперион, 1999.- 192 с.- (Японская классическая библиотека. XI).

Умершие от туберкулёза
Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели Японии
Поэты Японии
Хайдзины
Выпускники Токийского университета